Косяково — название населённых пунктов:

Россия 
 Косяково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Косяково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Косяково — деревня в Пучежском районе Ивановской области.
 Косяково — село в Воскресенском районе Московской области.
 Косяково — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Косяково — село в Зеленодольском районе Республики Татарстан.
 Косяково — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Косяково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.